Лас Борегас има више значења:

 Лас Борегас (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Борегас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Борегас (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Борегас (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Борегас, Есмералда (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Борегас (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Борегас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Борегас, Лас Росас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику